La Vtoroj divizion 2003 (in russo: Seconda divisione 2003) è stata la 12ª edizione della Vtoroj divizion, terza serie del campionato russo di calcio.

Stagione

Novità
Il numero di gironi passò da 6 a 5 con l'accorpamento dei gironi Urali e Volga.

Il numero di partecipanti calò drasticamente da 109 a 93. Rispetto alla precedente stagione mancavano le 6 promosse (, , , ,  e ) e le 12 retrocesse (, , , , , , Nemkom Krasnodar, , , Venec Gul'keviči,  e Dinamo Perm').

A queste vanno aggiunte i club che rinunciarono all'iscrizione per le varie vicissitudini societarie: Krasnoznamensk, Mostransgaz, , Diana Volžsk, ,  e .

Queste furono solo in parte rimpiazzate dalle due della Pervyj divizion 2002 ( e ) e dalle formazioni promosse dai dilettanti.

Formula
In quattro dei cinque gironi i partecipanti erano venti, mentre nel Girone Est c'erano solo 13 squadre al via; in tutti i gironi si giocavano gare di andata e ritorno ed erano previsti volta tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. La promozione in seconda serie era riservata alla sola prima classificata di ogni girone; nel Girone Centro fu necessario disputare uno spareggio causa arrivo ex aequo di due squadre.

Erano, inoltre, previste retrocessioni nei dilettanti così divise: tre squadre nel girone Sud, due nei gironi Urali-Volga e Centro, uno nei Gironi Est ed Ovest.

Avvenimenti
Nel Girone Ovest l'Uralan Plus Mosca si è ritirato dal campionato dopo l'ottava giornata, mentre nel Girone Centro la Dinamo Tula si è ritirata dopo 14 turni: in entrambi i casi i risultati ottenuti furono annullati.

Nel Girone Sud la Dinamo Stavropol' fu penalizzata di 6 punti per ritardi nei pagamenti.

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Arsenal Tula promosso in Pervyj divizion 2004.

Risultati

Girone Centro

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggio

Verdetti
Orël promosso in Pervyj divizion 2004; la Dinamo Brjansk fu in seguito ugualmente promossa per ripescaggio.
Lokomotiv Liski retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Machačkala promosso in Pervyj divizion 2004.
Žemčužina Soči, Nart Čerkessk e Šachtër Šachty retrocessi tra i dilettanti.

Risultati

Girone Urali-Volga

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
KAMZ promosso in Pervyj divizion 2004.
Metallurg-Metiznik e Spartak Joškar-Ola retrocessi nei dilettanti.

Risultati

Girone Est

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Luč-Ėnergija promosso in Pervyj divizion 2004.
Selenga retrocesso tra i dilettanti.

Risultati

Note

Voci correlate 
Prem'er-Liga 2003
Pervyj divizion 2003
Kubok Rossii 2003-2004

Collegamenti esterni

2003
Calcio nel 2003